Вестерло () — бельгийский футбольный клуб из города Вестерло, выступающий в Лиге Жюпиле. Основан в 1933 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Кёйпье», вмещающем 7 903 зрителя.

История 
Начиная с сезона 1997/98 клуб выступал в Лиге Жюпиле, но покинул её по итогам сезона 2011/12. В 2014 году вернулся в высшую лигу бельгийского футбола. В сезоне 2000/01 клуб завоевал Кубок Бельгии и принял участие в Кубке УЕФА 2001/02.

Состав

Достижения 
Второй дивизион Бельгии:
 Победитель: 2013/14, 2021/22
 2-е место: 1996/97

Кубок Бельгии:
 Победитель: 2000/01
 Финалист: 2010/11

Суперкубок Бельгии:
 Финалист: 2001

Бывшие игроки 
  Кевин Ванденберг
  Нико ван Керкховен
  Барт Гор
  Тони Броньо
  
  Джексон Коэльо
  Рейналдо
  Питер Утака
  Лукаш Зеленка

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт